1968 Голяма награда на Мексико е 6-о за Голямата награда на Мексико и дванадесети кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 3 ноември 1968 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико